Lake Tekapo – denominazione in inglese del Lago Tekapo, lago della Nuova Zelanda
 29186 Lake Tekapo – asteroide della fascia principale
 Lake Tekapo – centro abitato del Distretto di Mackenzie, in Nuova Zelanda